Carga — propriedade física específica, como carga elétrica, carga de cor ou carga magnética
Carga (filme) (2018) — filme português de Bruno Gascon

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema